3. Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie odbyły się w Poznaniu w dniach 8-13 lutego 2011. Miejscem rozgrywek była hala Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Były to pierwsze halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie rozegrane w Polsce.

Kobiety

Uczestnicy 
  Argentyna
  Australia
  Austria
  Białoruś
  Czechy
  Holandia
  Kazachstan
  Namibia
  Niemcy
  Polska
  Ukraina
  Urugwaj

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza zasadnicza

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Faza finałowa

Końcowa klasyfikacja

Mężczyźni

Uczestnicy 
  Anglia
  Australia
  Austria
  Czechy
  Holandia
  Iran
  Kanada
  Namibia
  Niemcy
  Polska
  Rosja
  Stany Zjednoczone

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza zasadnicza

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Faza finałowa

Końcowa klasyfikacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w hokeju na trawie
Zawody sportowe w Poznaniu
2011 w sporcie
2011 w polskim sporcie
2011 w Poznaniu